Tzintzuntzán är en kommunhuvudort i Mexiko.   Den ligger i kommunen Tzintzuntzan och delstaten Michoacán de Ocampo, i den södra delen av landet,  km väster om huvudstaden Mexico City. Tzintzuntzán ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger vid sjön Lago de Pátzcuaro.

Terrängen runt Tzintzuntzán är huvudsakligen kuperad, men söderut är den platt. Den högsta punkten i närheten är Cerro Tariaqueri,  meter över havet,  km sydväst om Tzintzuntzán. Runt Tzintzuntzán är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Pátzcuaro,  km söder om Tzintzuntzán. I omgivningarna runt Tzintzuntzán växer huvudsakligen savannskog.

Ett tropiskt höglandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är september, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är april, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Referenser

Externa länkar

Orter i Michoacán

nl:Tzintzuntzan (Purépechastad)